Pietro Belluschi (1899 - 1994) architecte américain
 Fernando Belluschi (né en 1983), footballeur argentin